Noguerola (riu), riu de Catalunya, afluent del Segre per la dreta
 Sot de la Noguerola, rierol de Catalunya, afluent de la Riera d'Osor
 noguerola o terebint, arbre Mediterrani

 La Noguerola (Viladrau)